Grand Prix Francji 1958 (oryg. Grand Prix de l'ACF) – 6. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1958, która odbyła się 6 lipca 1958 po raz 6. na torze Reims-Gueux.

44. Grand Prix Francji, 8. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Liczone było tylko 6 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Konstruktorzy 
Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty. Również do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników.

Przypisy 

1958 w Formule 1
1958
1958 we Francji